Die Internationalen Württembergischen Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2013 waren ein Damen-Tennisturnier in Vaihingen, einem Stadtbezirk von Stuttgart. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 24. bis 30. Juni 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Stuttgart
Vaihingen (Stuttgart)